Clappia är ett släkte av snäckor. Clappia ingår i familjen tusensnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Tusensnäckor
Clappia